Az 1959-es MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság tizenegyedik idénye. Az évad során az előző szezonhoz hasonlóan öt kategóriában küzdhettek egymással a versenyzők.

Érdekesség, hogy a 350-es és 500-as géposztály összes versenyét John Surtees nyerte. Volt két kivétel is, amely az ausztrál Bob Brown győzelmével zárult, ám ezek közül egyik sem számított be végül az összesített végeredménybe.

Versenyek

† A verseny nem számított bele a világbajnokság végkimenetelébe.

†† A Nemzetek Nagydíja keretein belül rendeztek egy 175 köbcentiméteres versenyt is, amelyet Francesco Villa nyert.

Végeredmény

Pontozás

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

MotoGP-szezonok
1959 a motorsportban